Cointrin (Meyrin), een wijk in het Zwitserse kanton Genève
 de Luchthaven van Genève, vroeger bekend als Genève-Cointrin